Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Sambia:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Sambia, Berge
!
Sambia, Berge